Юйми́н Бэй или Ио Мин Пей (также Пэй; , ; 26 апреля 1917 — 16 мая 2019) — американский  китайского происхождения, который стал одним из пяти первых лауреатов Притцкеровской премии, членом Американского института архитекторов, основателем Королевского института британских архитекторов. Продолжатель традиций «интернационального стиля» Миса ван дер Роэ.

Первой крупной постройкой Пея, принёсшей ему признание, стала  в Национальном центре атмосферных исследований в Колорадо, которая была спроектирована в 1961 году и построена к 1967. Благодаря успеху этого и нескольких следующих проектов он был выбран в качестве главного архитектора для библиотеки Джона Ф. Кеннеди в Массачусетсе. В то же время Пей проектировал Даллас Сити-Холл и восточное здание Национальной галереи искусства. В 1975 году впервые за долгое время вернулся в Китай, чтобы спроектировать  в парке Сяншань, а следующим заказом в родной стране в 1982 году стала башня Банка Китая. В начале 1980 годов Пей оказался в центре дискуссии относительно его проекта парижской стеклянной пирамиды в Лувре.

Биография 
Уроженец Гуанчжоу, рос в Гонконге, в раннем возрасте черпал вдохновение в садах Сучжоу. В 1935 году переехал в США и поступил в архитектурную школу при Пенсильванском университете, но быстро перевёлся в Массачусетский технологический институт. Ему не нравилось, что архитектурное образование в обоих учебных заведениях делает упор на бозар (стиль историзма) и в свободное время он изучал творчество начинающих архитекторов, в особенности Ле Корбюзье. После выпуска Йо Минг Пей поступил в  при Гарвардском университете, где познакомился с архитекторами Баухауса — Вальтером Гропиусом и Марселем Брёйером. В 1948 году был нанят Нью-Йорксим девелопером , на которого продолжал работать в течение семи лет, пока в 1955 году не открыл свою собственную фирму — I. M. Pei & Associates. Позже, с 1966 года, она стала называться I. M. Pei & Partners, а с 1989 — . Юймин Бэй вышел на пенсию как архитектор с 1990 года и с тех пор работал в качестве архитектурного консультанта, в первую очередь, в архитектурном бюро своих сыновей .

Личная жизнь 
Женой Пея на протяжении более 70 лет до самой своей смерти 20 июня 2014 года была Айлин Лоо. У пары родилось трое сыновей: Тин Чжен (; 1945—2003), Чиен Чжен (; род. 1946, известен как Диди) и Ли Чжен (; род. 1949, известен как Санди) — и дочь Лиана (род. 1960). Тин Чжен был градостроителем и выпускником двух альма-матер своего отца — МТИ и Гарварда. Чиен Чжен и Ли Чжен оба окончили Гарвард-колледж и Гарвардскую высшую школу дизайна, а потом открыли и стали руководителями бюро Pei Partnership Architects. Лиана стала адвокатом.

26 апреля 2017 года Пей отпраздновал своё столетие, а 16 мая 2019 года мирно скончался в Манхеттене в возрасте 102 лет. У него осталось трое детей, семь внуков и пять правнуков.

Крупные проекты 

 1962 — , Монреаль
 1968 — Художественный музей Эверсон, Сиракьюс
 1971 — Харбор-тауэрс, Бостон
 1972 — , , штат Коннектикут
 1973 — , Корнеллский университет
 1974 — Восточное крыло Национальной галереи искусства, Вашингтон
 1975 — Офис банка OCBC, Сингапур
 1976 — Джон-Хэнкок-тауэр, Бостон
 1978 — Художественный музей Индианского университета
 1978 — Далласская ратуша, Даллас
 1979 — Библиотека Джона Ф. Кеннеди, Бостон
 1979 — , Балтимор
 1980 — Раффлз-Сити, Сингапур
 1981 — Башня JPMorgan Chase, Нью-Йорк
 1982 — Башня Банка Китая, Гонконг
 1986 — Фаунтейн-плейс, Даллас
 1987 — Майами-тауэр
 1989 — Пирамида Лувра, Париж, Франция
 1990 — , Сингапур
 1991 — Музей Михо, Киото, Япония
 1995 — Зал славы рок-н-ролла, Кливленд
 1999 — Музей современного искусства, Люксембург
 2002 — Башня EDF, Дефанс, Франция
 2004 — Музей исламского искусства, Доха, Катар

Галерея

Примечания

Ссылки 
 

Члены Национальной академии дизайна
Выпускники Гарвардского университета
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Школы архитектуры и планирования Массачусетского технологического института
Архитекторы-модернисты
Столетние долгожители США
Члены Американской академии искусств и литературы
Иммигрировавшие в США из Китая
Награждённые Золотой медалью Международного союза архитекторов
Награждённые Национальной медалью США в области искусств
Почётные доктора Гарвардского университета